A Hentkauesz (ḫnt-k3.w=s) ókori egyiptomi név, az Óbirodalom idején fordul elő.

Ismert viselői
 I. Hentkauesz királyné, régenskirálynő, az V. dinasztia ősanyja
 II. Hentkauesz királyné, I. Noferirkaré felesége, Noferefré és Niuszerré anyja (V. dinasztia)
 III. Hentkauesz, talán Noferefré felesége és Menkauhór anyja (VI. dinasztia)
 Hentkauesz hercegnő, Unisz lánya (V. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek